OCA-DLR Asteroid Survey
Oceaan Data Acquisitie Systeem